Мозес — фамилия, образованная от англоязычного варианта имени Моисей. Известные носители:
 Бабушка Мозес (1860—1961) — американская художница.
 Мозес, Виктор (род. 1990) — нигерийский и английский футболист.
 Мозес, Жан-Батист (1784—1844) — французский художник и литограф.
 Мозес, Йорам (род. 1957) — израильский математик.
 Мозес, Карим (род. 1990) — тринидадский футболист, защитник.
 Мозес, Кристиан (род. 1993) — сьерра-леонский футболист, нападающий.
 Мозес, Марк (род. 1958) — американский актёр.
 Мозес, Паулус (род. 1978) — намибийский боксёр.
 Мозес, Реми (род. 1960) — английский футболист.
 Мозес, Роберт (1888—1981) — американский градостроитель.
 Мозес, Стефан (1931—2007) — французский и израильский философ, литературовед, переводчик.
 Мозес, Стив (род. 1989) — американский хоккеист.
 Мозес, Стэнли (1878—1902) — австралийский и французский скрипач.
 Мозес, Таллис (род. 1954) — вануатский государственный и общественный деятель, англиканский священник. Президент Вануату с 6 июля 2017 года.
 Мозес, Уильям Ремингтон (род. 1959) — американский актёр.
 Мозес, Чайна (род. 1978) — американская певица.
 Мозес, Эдвин (род. 1955) — американский легкоатлет.
 Мозес, Элиэзер (род. 1946) — израильский политик.
 Мозес Кор, Ева (1934—2019) — женщина, пережившая опыты над людьми в концентрационном лагере Освенцим.
 Стейнтон Мозес, Уильям (1839—1892) — английский священник, один из первых проповедников спиритуализма.

Топоним 
 Мозес Котане (местный муниципалитет)
 Мозес Мабида (стадион)

См. также